Веприн () — село на Украине, находится в Радомышльском районе Житомирской области.

География 
Село расположено на левом берегу реки Тетерев. Занимает площадь 34,195 км².

Местный совет 
Село Веприн — административный центр Вепринского сельского совета.

Адрес местного совета: 12212, Житомирская область, Радомышльский р-н, с. Веприн, ул. Стадионная, 3.

Известные люди 
В селе родился Хитриченко, Иван Александрович  (1903—1989) — советский государственный и военный деятель, участник Великой Отечественной войны, партизан.

Ссылки 
 Веприн на сайте Верховной рады Украины 
 Сайт, посвящённый селу

Населённые пункты Радомышльского района